

Танти — село, Жамбильський район, Жамбильська область

Танти — село, Акушинський район, Дагестан